Семён Никола́евич Щети́нин (22 июля (4 августа) 1910 года, село Лесная Слобода Рязанской губернии, Российская империя — 6 декабря 1975 года, Москва, РСФСР) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Иркутского обкома КПСС в 1957—1968 годах.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1947 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (заочно), в 1955—1956 гг. — слушатель Курсов секретарей обкомов и председателей облисполкомов при ЦК КПСС.

 1938—41 гг. — партийный организатор ЦК ВКП(б) шахты (Сталинская область).
 1941—43 гг. — секретарь Горловского подпольного городского комитета КП(б) Украины.
 1942—43 гг. — первый секретарь Сталинского подпольного областного комитета КП(б) Украины.
 1943—48 гг. — секретарь Партийной комиссии при Сталинском областном комитете, секретарь Артёмовского городского комитета КП(б) Украины.
 1948—51 гг. — секретарь, второй секретарь Сталинского областного комитета КП(б) Украины.
 1951—55 гг. — второй секретарь Иркутского областного комитета ВКП(б) — КПСС.
 1956—57 гг. — председатель Исполнительного комитета Иркутского областного Совета.
 1957—63 гг. — первый секретарь Иркутского областного комитета КПСС.
 1963—64 гг. — первый секретарь Иркутского сельского областного комитета КПСС.
 1964—68 гг. — первый секретарь Иркутского областного комитета КПСС.
 1968—73 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Монголии.

Член КПСС с 1932 года. Член ЦК КПСС (1961—1975).
Депутат Верховного Совета СССР 5—7 созывов.

С 1973 года — персональный пенсионер союзного значения.

Скончался в Москве 6 декабря 1975 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды и звания 
 Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, а также многими медалями Советского Союза и зарубежными правительственными наградами.

Память 
 4 октября 2011 года в память о Семёне Щетинине на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
 В Донецке, в Пролетарском районе есть улица Щетинина.

Примечания

Ссылки 
 az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/a858f57c
 https://web.archive.org/web/20160304075516/http://www.knowbysight.info/ShchSS/00779.asp
 Донецкая энциклопедия — Щетинин

Первые секретари Иркутского обкома КПСС
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Председатели Иркутского облисполкома
Послы СССР в Монголии
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Вторые секретари Иркутского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Вторые секретари Донецкого обкома КП Украины
Секретари Артёмовского горкома КП Украины